Literatura
 All for Love – sztuka napisana w 1677 roku przez Johna Drydena
 Muzyka
 „All for Love” – piosenka nagrana przez Bryana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga (wyd. 1993)